Серге́й Киня́кин: 
 Кинякин, Сергей Васильевич (1937—2019) — мордовский и русский поэт.
 Кинякин, Сергей Иванович (род. 1961) — советский и белорусский гребец.